Wedding cake ("torta nuziale" in lingua inglese) può indicare:

 Wedding Cake – montagna della contea di Muswellbrook, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia
 Wedding Cake – montagna nella contea di Trinity, in California, negli Stati Uniti d'America